

Села 
 Миколаївка — Дніпропетровська область, Криворізький район, Карпівська сільська громада (в минулому — Широківський район)
 Миколаївка — Дніпропетровська область, Криворізький район, Софіївська селищна громада (в минулому — Софіївський район)